Kuskow ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Alexandrowitsch Kuskow (1765–1823), russischer Seefahrer
 Sergei Iwanowitsch Kuskow (* 1946), sowjetischer Radsportler